Balvenie Castle, een kasteel in Schotland
 Balvenie (whisky), een single-malt whisky